Boris Olegovič Mironov (), ruski hokejist, * 21. marec 1972, Moskva, Rusija.

Mironov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klub CSKA Moskva, v drugem delu kariere pa je igral v ligi NHL za klube Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Chicago Blackhawks in New York Rangers, skupno je v ligi NHL na 716-ih tekmah dosegel 76 golov in 231 podaj. Za rusko reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu.

Tudi njegov brat, Dimitrij Mironov, je bil hokejist.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 36
| 1
| 5
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 28
| 2
| 1
| 3
|
| 18
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 19
| 0
| 5
| 5
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 65
| 7
| 22
| 29
| -29
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 14
| 0
| 2
| 2
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
|
| 29
| 1
| 7
| 8
| -9
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 94/95
|
| 4
| 2
| 5
| 7
| -2
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 78
| 8
| 24
| 32
| -23
| 101
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 96/97
|
| 55
| 6
| 26
| 32
| +2
| 85
|
| 12
| 2
| 8
| 10
| -6
| 16
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 81
| 16
| 30
| 46
| -8
| 100
|
| 12
| 3
| 3
| 6
| -3
| 27
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 63
| 11
| 29
| 40
| +6
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
|
| 12
| 0
| 9
| 9
| +7
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 99/00
|
| 58
| 9
| 28
| 37
| -3
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 00/01
|
| 66
| 5
| 17
| 22
| -14
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 01/02
|
| 64
| 4
| 14
| 18
| +15
| 68
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 02/03
|
| 20
| 3
| 1
| 4
| -1
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 36
| 3
| 9
| 12
| +3
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 75
| 3
| 13
| 16
| +1
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska liga
| 06/07
|
| 46
| 4
| 8
| 12
| -6
| 147
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| HK Ris
| Ruska 2. liga
| 08/09
|
| 41
| 9
| 24
| 33
| +15
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 942
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | 394
| bgcolor="#7FFF00" | -39
| bgcolor="#7FFF00" | 1216
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 55
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Vitjaz Podolsk
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih